Michał Potocki (1660–1749) – pisarz polny koronny i wojewoda wołyński
 Michał Franciszek Potocki (zm. 1753) – starosta czehryński i trembowelski.
 Michał Aleksander Potocki (zm. 1855) – senator-kasztelan Królestwa Kongresowego, poseł na Sejm Księstwa Warszawskiego
 Michał Potocki (ur. 1984) – dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, autor książek o Ukrainie